Kate Grigorieva – modella russa
 Lidija Grigor'eva – ex mezzofondista e maratoneta russa
 Renita Andreevna Grigor'eva – regista sovietica
 Tat'jana Grigor'eva – ex astista russa naturalizzata australiana